

Codici 
 MEV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Minden, Nevada (Stati Uniti)

Musica 
 MEV – Musica Elettronica Viva, gruppo di musica sperimentale fondato in Italia nel 1966

Altro 
MeV – in fisica simbolo del Megaelettronvolt